Termenul „Lütz” se poate referi la:

Lütz comună în Renania-Palatinat
Nume de pesoane:
Manfred Lütz (1954) medic german, scriitor și teolog
Friederike Lütz (1988), jucătoare germană de handbal